Ређина се може односити на:

 Ређина (Козенца)
 Ређина (Модена)
 Ређина (Павија)

или:

 ФК Ређина